Il singolare del torneo di tennis Baden Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Adrián García che ha battuto in finale Marc López 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Giovanni Lapentti (primo turno)
 Nicolás Lapentti (secondo turno)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Amer Delić (quarti di finale)

 Ramón Delgado (secondo turno)
 Marc López (finale)
 Brian Baker (semifinali)
 Tobias Summerer (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Baden Open 2005